Сен-Робе́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 130 км на південний схід від Бордо, 15 км на схід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 72 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 207,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Робер на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Робер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Робер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Робер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Робер на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна